

Кодрень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Мілянка.
 Кодрень () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Рошієшть.

Кодрень () — село у Чимішлійському районі.
 Кодрень () — село у Окницькому районі.